Syracuse è l'esonimo in inglese e in francese della città di Siracusa, in Italia.

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Syracuse – città dell'Indiana
 Syracuse – città del Kansas
 Syracuse – città del Missouri
 Syracuse – città del Nebraska
 Syracuse – città dello stato di New York
 Syracuse – villaggio in Ohio
 Syracuse – città in Utah

Altro 
 Congettura di Syracuse – problema di matematica irrisolto
 Diocesi di Syracuse – diocesi cattolica nello stato di New York
 Università di Syracuse – istituto di istruzione universitaria nella città omonima dello stato di New York
 Syracuse, acronimo di Système de radiocommunication utilisant un satellite – programma di comunicazione satellitare francese
 Syracuse Nationals – primo nome dell'attuale squadra Philadelphia 76ers della NBA

Altri progetti